Czternaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w fińskim Kuopio na skoczni Puijo. Początkowo planowano, iż odbędzie się jeden konkurs indywidualny - 23 lutego, natomiast kwalifikacje do niego zostaną rozegrane dzień wcześniej. Po odwołaniu zawodów drużynowych w Lahti, FIS zdecydował jednak o rozegraniu dodatkowego konkursu drużynowego w Kuopio tuż po rozegraniu kwalifikacji do konkursu indywidualnego. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Kamil Stoch skokiem na odległość 128 metrów, a łącznie pięciu Polaków zostało sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce. Zwycięzcy kwalifikacji zabrakło w konkursie drużynowym, w którym wystąpił polski zespół w składzie: Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Stefan Hula. Polacy zajęli w nim szóste miejsce (czwarty raz w sezonie), natomiast zwyciężyli Norwegowie, którzy dokonali tego po raz drugi w tej edycji cyklu, umacniając się tym samym w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Podium uzupełnili skoczkowie z Niemiec i Japonii. W konkursie indywidualnym po raz trzeci z rzędu zwyciężył Michael Hayböck, przed Danielem-André Tande oraz rodakiem Stefanem Kraftem. Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyło czterech Polaków, a dwóch z nich zostało sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce: Hula na szóstej pozycji, natomiast Kubacki lokatę niżej. Po pierwszej serii konkursowej najlepszym z polskich zawodników był Kamil Stoch, lecz w drugim skoku uzyskał 102 metry, przez co spadł z piątego na 27. miejsce. Jako ostatni punktował Piotr Żyła, który na Puijo był szesnasty.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Kuopio był Janne Karjalainen oraz, z ramienia z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Sandro Pertile, a jego asystentem – Marko Mlakar.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Kuopio

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Kuopio
Puchar Świata w skokach narciarskich w Kuopio
2016 w Finlandii